Die Liste der Städte in Armenien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl aller Städte in Armenien.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Armenien ist die Hauptstadt Jerewan mit einer Einwohnerzahl von knapp 1 Million. Damit lebt in der Region etwa ein Drittel der Bewohner des Landes.

Geschichte 
Die seit 782 v. Chr. nachweisbare, von den Urartäern als Erebuni gegründete heutige Hauptstadt Jerewan ist auch die älteste Stadt des Landes. Zum Zeitpunkt der Erlangung der Unabhängigkeit durch die Republik Armenien Ende 1991 gab es im Land 27 Städte sowie 31 Siedlungen städtischen Typs. Die in der Sowjetunion eingeführte Ortskategorie Siedlung städtischen Typs wurde in Armenien im Rahmen der „Dezentralisation“ in den 1990er Jahren abgeschafft, und 20 der Siedlungen, vorwiegend die bevölkerungsreicheren unter ihnen, erhielten die Stadtrechte. Von den restlichen wurden zehn zu Dörfern (Landgemeinden) herabgestuft, eine – Sowjetaschen – wurde in Nubaraschen umbenannt und nach Jerewan eingemeindet. Zwei vormalige Dörfer erhielten ebenfalls Stadtstatus: Jeghward und zuletzt Ajrum. Somit gibt es in Armenien heute 49 Städte.

Liste der Städte 
Die folgende Tabelle enthält alle Orte des Landes, die gegenwärtig den Stadtstatus besitzen, deren Namen in deutscher Transkription und armenischer Schreibweise, die Ergebnisse der Volkszählungen vom , 15. Januar 1959, 22. Januar 1970, 17. Januar 1979, 12. Januar 1989 und 10. Oktober 2001, sowie eine Berechnung für den 1. Januar 2009. Aufgeführt ist auch die Provinz (armenisch mars), zu der die Stadt gehört. Die Hauptstadt Jerewan gehört zu keiner der Provinzen, sondern bildet eine selbständige Verwaltungseinheit. Die Einwohnerzahlen 2001 beziehen sich auf die de facto in den Städten lebenden Menschen sowie die eigentlichen Städte ohne Vorortgürtel, die Angaben 2009 sind De-jure-Einwohnerzahlen. Die Einwohnerzahlen sind, soweit verfügbar, auch für die Jahre vor der Erlangung des Stadtstatus durch den jeweiligen Ort angegeben.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 National Statistical Service of the Republic of Armenia (englisch, armenisch, russisch)

Quellen und Anmerkungen 

!Stadte
Armenien